Geizhals steht für:

 geizige Person, Geizkragen, siehe Geiz #Der geizige Mensch
 Geizhals Preisvergleich, Vergleichsportal
 Punktöler, Hilfsmittel zur Abgabe sehr kleiner Ölmengen

Siehe auch:
 Der Geizige (Komödie von Molière 1668)